Svetovno prvenstvo v smučarskih poletih 2014 je triindvajseto svetovno prvenstvo v smučarskih poletih, ki se je četrtič odvijalo na letalnici Letalnici Čertak v Harrachovu, Češka, med 14. in 16. marcem 2014. Na posamični tekmi, izpeljani v dveh od predvidenih štirih serij, je naslov svetovnega prvaka osvojil Severin Freund, srebrno medaljo Anders Bardal, bronasto Peter Prevc, ekipna tekma pa je odpadla.

Rezultati

Posamična tekma

Zunanje povezave
 
 Tekmovanje na data.fis-ski.com

2014
2014 v športu
Športne prireditve na Češkem
Harrachov